Мантуровский район:

 Ма́нтуровский район (Костромская область)
 Манту́ровский район (Курская область)